Gacon ist der  Familienname folgender Personen:

 Alexandre Gacon, französischer Autorennfahrer
 Marie Armande Jeanne Gacon-Dufour (1753–1835), französische Literatin und Ökonomin